Петренко Володимир Васильович ( 1926) український скульптор.
 Петренко Володимир Васильович (1940—2015) — український фармацевт, доктор фармацевтичних наук, професор.
 Петренко Володимир Іванович ( 1944) — будівельник, Герой України.
 Петренко Володимир Олександрович — заслужений тренер України, армреслінг.
 Петренко Володимир Оникійович ( 1947) — український політик.
 Петренко Володимир Сергійович ( 1939) — політик, колишній народний депутат України від КПУ.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок